Héctor Manuel Guerrero (n. 1954), wrestler messicano
 Héctor Guerrero Delgado (1926-1986), cestista messicano